Балл:
 Балл — специальный шар, употребляемый при баллотировке (баллотировании).
 Балл — условная (безразмерная) единица оценки степени чего-либо, интенсивности какого-либо явления — например, волнения моря, ветра, землетрясений; цифровая отметка об успехах и поведении учащегося; оценка достижений на спортивных состязаниях.

Фамилия

Топоним 
 Балл — деревня в графстве Мейо, Ирландия.

См. также